

Abréviations 
ACN peut faire référence à :
 ACN, code de l'indice boursier de l'entreprise Accenture ;
 Acétonitrile, solvant courant ;
 Acrylonitrile, monomère utilisé dans l'industrie du plastique et du caoutchouc ;
 Agència Catalana de Notícies, agence catalane d'information ;
 Alliance carton nature, association des fabricants de Tetra Pak, SIG Combibloc et Elopak ;
 Ante Christum Natum, expression signifiant avant la naissance du Christ ;
 ACN, société américaine.

Code 
ACN peut faire référence à :
 .